Bitwa pod Ramlą (1101)
 Bitwa pod Ramlą (1102)
 Bitwa pod Ramlą (1105)

Zobacz też